Georges "Jordi" Roca, né le 25 septembre 1929 à Barcelona, Espagne et mort le 9 février 2018 à Paris (Île-de-France), est un plasticien et peintre français.

Il présente ses œuvres dans de nombreuses expositions et participe à différents salons en France.

Biographie 

Après une jeunesse passée en Espagne, durant laquelle il obtient différents prix lors de ses études aux Beaux-Arts de Barcelone (1951 : Premier prix de dessin; 1952 : Premier prix de composition; 1953 : Premier prix de peinture), il fréquente à partir de 1956 les Beaux-Arts de Paris.

1960 -1966 : Recherche pour une expression du " Fantastique Métaphysique "

Œuvre

Abstraction 
Le Figaro littéraire du 28 septembre au 4 octobre 1970 :Il est indéniable que ROCA peut être le petit cousin d'un MATTA ou d'un LAM, qui n'ont pas commencé autrement. La tentation du surréalisme, le catalan ne nie pas l'avoir subie à CADAQUES, le fief de DALI. C'est tout une espèces de créatures larvaires que ROCA lache dans ses toiles, des insectes qui gardent les visages évidés et grotesques d'une humanité détruite, des coléoptères annelés qui se donnent des rendez-vous filandreux dans l'univers métaphysique...A le voir tant répéter, il devient vite malaisé de suivre ROCA dans son cauchemar. Pense-t-il ajouter au malaise en choisissant des couleurs grinçantes (ses toiles sont systématiquement monochromes) comme ce bleu électrique, ce vert acide, ce violine ?

On peut, cette fois , n'être pas convaincu. Il serait for injuste de ne pas faire crédit à ROCA. L'enfer surréaliste, lui aussi est pavé de bonnes intentions. 

Frédéric Megret

Peintre français du XXe siècle